This Is Pool est un jeu vidéo de billard à venir développé et publié par VooFoo Studios, qui devrait sortir sur , ,  et PC. Il simulera de nombreux jeux de sport de repère, tels que le  et le . Le jeu est produit par les mêmes développeurs qui ont travaillé sur  et . 

Le jeu sortira aux côtés de , également de VooFoo Studios, basé sur le .  doit être publié avec l'aide de la conception du septuple champion du monde de snooker Stephen Hendry.

Références 

Jeu vidéo en développement
Jeu vidéo de billard
Jeu Windows
Jeu Xbox One
Jeu PlayStation 4
Jeu Nintendo Switch
Jeu vidéo développé au Royaume-Uni